Kalak Darreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalakdarreh-ye Do, ort, Khuzestan, 
 Kalakdarreh-ye Yek, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar